Vâlcele se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Vâlcele sat în comuna Corbasca din județul Bacău
 Vâlcele sat component al orașului Târgu Ocna din județul Bacău
 Vâlcele, Buzău
 Vâlcele, Cluj
 Vâlcelele, Cluj
 Vâlcele, Covasna, sat în comuna Vâlcele
 Vâlcele, Gorj
 Vâlcele, Hunedoara
 Vâlcele, Olt, reședința comunei cu același nume
 Vâlcele, Vaslui
 Vâlcele, Vrancea

Vezi și 
 Vâlcea (dezambiguizare)
 Vâlcelele (dezambiguizare)
 Valea (dezambiguizare)
 Vîlcele

Toponime românești
Toponime slave